Leonel ist der Familienname folgender Personen:

 Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel (* 1997; Claudinho), brasilianischer Fußballspieler
 Vange Leonel (1963–2014), brasilianische Singer-Songwriterin